Кравкль — фамилия. Известные носители:

 Кравкль, Евгений Николаевич (род. 1959) — профессиональный актёр, автор и исполнитель песен.
 Кравкль, Родион Евгеньевич (род. 1983)  — гитарист группы Мир Огня.